Fandiño hace referencia a varios artículos:

Apellido
Ester Fandiño, contadora y política argentina.
Filiberto Fandiño, tenor lírico venezolano. 
Iván Fandiño, torero.
Martha Isabel Fandiño Pinilla, matemática colombiana.
Roquelina Fandiño Reyes, Maestro Internacional Femenino de ajedrez, cubana.
Soledad Fandiño, actriz y modelo argentina de teatro, cine y televisión.